Ламуаньон () — известный французский род, а также название города, откуда этот род происходит.
 Гийом де Ламуаньон (; 1617—1677) — первый президент Парижского парламента (с 1658)
 Николя де Ламуаньон (; 1648—1724) — французский государственный деятель; второй сын Г. Ламуаньона.
 Гийом де Ламуаньон де Бланмениль (; 1683—1772) — французский судебный и государственный деятель.
 Гийом Кретьен де Ламуаньон де Мальзерб (; 1721—1794) — французский адвокат и  государственный деятель; сын Г. Ламуаньона.
 Кретьен Франсуа де Ламуаньон (; 1735—1789) — французский государственный деятель, президент Парижского парламента и затем — хранитель печати.

Ссылки
 Род Ламуаньонов — статья в Католической Энциклопедии